Hestieu, filòsof grec de Tàrent, Magna Grècia -ara municipi italià-.
 Hestieu, filòsof grec de Pont, a la costa del mar Negre.